Mary Flora Bell – brytyjska nieletnia morderczyni
 Mary Hayley Bell – brytyjska pisarka